Abel Foullon (1514-1563), valet de chambre du roi Henri II ;
 Benjamin Foulon (ou Foullon) (1551-1612) un portraitiste français ;
 Joseph François Foullon (1715-1789), un administrateur français ;
 Raúl Foullon (1955-), judoka mexicain.

Voir aussi